Gemaal De Keulevaart
 Polder De Keulevaart